УкрНет УАнет чи УкрМережа — україномовний сегмент мережі Інтернет.
 Укр.нет (Ukr.net) — український Інтернет-портал, найпопулярніший безкоштовний сервіс електронної пошти в Україні.